, более известная как YUKI — японская певица, музыкант и композитор. Основатель и солист группы Judy and Mary. Группа была создана в 1991 году, в 2002 году Юки начала свою сольную карьеру. Также была членом групп NiNa (1999 год, с Кейт Пирсон из The B-52's, басистом Миком Карном из группы Japan, бывшими участниками группы The Plastics Масахидэ Сакумой и Такэми Симой и ударником Стивеном Вульфом) и Mean Machine.

Биография 
Девичья фамилия — Исоя. Родилась в Хакодате (Хоккайдо). После окончания колледжа начала работать косметологом. Встретила Ёсихито Онда, когда тот приехал в Хакодате для съемок одного из своих фильмов. Вместе они создали группу Judy and Mary. Через год после распада группы в 2001 году начала свою сольную карьеру. В сентябре 2000 года вышла замуж за участника группы Magokoro Brothers Юити Курамоти. 18 апреля 2003 года у пары родился сын, который умер 17 марта 2005 года от СДВС. Их второй ребёнок родился 29 августа 2006 года, третий — в июне 2009 года.

Гастрольная группа

Band Astro 
 Гитарист: Дзюн Мацуэ (Spoozys)
 Ударные: Ацуси Мацусита (Zazen Boys)
 Басист: Хирохару Киносита
 Клавишные: Макото Минагава
 DJ: Ёхэй Цукасаки

The Urah 
 Клавишные: Киёхидэ Ура (ex Diamond Head)
 Гитарист: Цунэо Имахори
 Гитарист: Акихито «Akkin» Судзуки
 Басист: Кэндзи Уэда (бывший участник The Pillows)
 Ударные: Цуёси Миягава

Дискография

Оригинальные Альбомы

Другие Альбомы

Синглы

Как главный исполнитель 

*charted on monthly Chaku-uta Reco-kyō Chart†Japan Hot 100 established Февраль 2008, RIAJ Digital Track Chart established Апрель 2009

Совместные проекты

DVD 
  (Март 2, 2005)
 Sweet Home Rock’n Roll Tour (Март 2, 2005)
  (Январь 25, 2006)
  (Март 19, 2008)
 Yuki Live «5-star»: The Gift Will Suddenly Arrive (Май 28, 2008)
 Yuki concert New Rhythm Tour 2008 (Март 4, 2009)

Книги 
 Yuki Girly Rock — Биография Yuki (1997)
 Yuki Girly Swing — Биография и дневник Yuki (1997)
 Yuki Girly Folk — Биография Yuki (2000)
 Yuki Girly Boogie — Автобиография и дневник Yuki(2000)
 Yuki Girly Wave — Биография Yuki (2004)
 Yuki Girly Tree — Автобиография и дневник Yuki (2004)

Фильмы 
  — камео

Примечания

Ссылки 
 Yuki Official Website — Sony Music

Музыканты, известные под псевдонимами
Певцы и певицы в жанре J-pop